Souri peut désigner :
 Souri, une commune rurale située dans le département de Dédougou au Burkina Faso
 Souri, une commune rurale située dans le département de Bagaré au Burkina Faso

Homonymie de localités